Birkmann bezeichnete ursprünglich Personen, die bei oder unter Birken wohnten. Es ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Birkmann (* 1939), deutscher Politiker
Arnold Birckmann (?–1541), deutscher Buchhändler
Christoph Birkmann (1703–1771), deutscher Theologe und Musiker, Schüler und Textdichter J. S. Bachs
Franz Birckmann (auch: Birkmann; † 1529), deutscher Buchhändler
Johann Birckmann (auch: Birkmann; wirksam 2. Hälfte 16. Jahrhundert), deutscher Buchdrucker
Inge Birkmann (1915–2004), deutsche Fernseh- und Theaterschauspielerin
Jörn Birkmann (* 1972), deutscher Raumplaner
Leo Birkmann (1911–1983), deutscher Maler 
Thomas Birkmann (* 1955), deutscher germanistischer und skandinavistischer Mediävist, Linguist und Runologe

Siehe auch:
 Birckmann